Mirastrella cognata är en sjöstjärneart som först beskrevs av Percy Sladen 1889.  Mirastrella cognata ingår i släktet Mirastrella och familjen Leilasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
cognata